Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos no Djibouti.

Djibouti
Volcanoes